Александр Иванович Вахрамеев:
 Вахрамеев, Александр Иванович (1813—1895) — городской голова Ярославля в 1869—1871 годах.
 Вахрамеев, Александр Иванович (1874—1926) — художник.